Predikstolen kan syfta på:
 Predikstolen – en upphöjd plats i kyrkor och moskéer, se Predikstol
 Predikstolen – en bergstop i fjällkedjan Helags
 Preikestolen – en fjällplatå i Forsands kommun i Norge
 Predikstolen (Tansvägga naturreservat) – den högsta punkten i Tansvägga naturreservat i Dalarna
 Predikstolens naturreservat – naturreservat i Gagnefs kommun
 Predikstolen (vid Dalabacken, Nykarleby) – en ö i Österbotten, Finland
 Predikstolen (vid Grisselören, Nykarleby) – en ö i Österbotten, Finland
Predikstolen (fornborg) - en fornborg sydväst om Uppsala